Réveillon steht für:

 Heiliger Abend (französisch Réveillon de Noël)
 Affaire Réveillon, eine öffentliche Revolte vor der Französischen Revolution (24.–28. April 1789)

geographische Objekte:
 Réveillon (Marne), französische Gemeinde im Département Marne
 Réveillon (Orne), französische Gemeinde im Département Orne
 Réveillon (Epte), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Epte
 Réveillon (Loir), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loir
 Réveillon (Yerres), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Yerres